Anastasio Somoza García, presidente del Nicaragua dal 1936 al 1956. 
Anastasio Somoza Debayle, figlio del succitato, che governò il Nicaragua dal 1967 al 1979.